
Termin -{NTS}- ima više značenja.

 -{NTS}-, oznaka za neurotenzin
 Nacionalni topografski sistem, Kanadski topografski sistem za pravljenje karti za opštu upotrebu.